een object om mee te vliegeren
vlieger (munt), muntsoort met een adelaar in de beeldenaar
vlieger (betaalpenning), een betaalpenning
vlieger (bootje), een type roeiboot
vlieger (meetkunde), een geometrisch figuur 
vlieger (scheepszeil), een zeil van een schip 
vlieger (kleding), een kledingstuk uit de 17e eeuw
piloot of vliegenier, de bestuurder van een vliegtuig
papieren vliegtuigje, een uit papier gevouwen vliegtuigje
een (zoog)dier dat in staat is te vliegen, bijvoorbeeld:
vleermuis
vliegende hond
Vlieger (vaargeul), vaargeul in het Grevelingenmeer
Zie ook: De vlieger (lied), lied van André Hazes